Stanko Lasić (svećenik)
Stanko Lasić (književni povjesničar)